Le tournoi de tennis de Bristol est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1970 se dispute du 8 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Françoise Dürr.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith Court et Judy Tegart-Dalton.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Bristol

Lien externe 
  Site de la WTA

dames 1970
Bristol